Мартинас Каралюс (; 23 марта 1980, Каунас) — литовский футболист, нападающий.

Биография 
Воспитанник каунасского футбола, первый тренер — Антанас Комскис. На взрослом уровне начал играть во втором составе местного «Инкараса» в низших лигах Литвы. С 1998 года в течение трёх неполных сезонов играл за «Кауно Егеряй», в том числе в сезоне 1998/99 выступал в высшей лиге, где провёл 19 матчей и забил 2 гола.

В 2000 году перешёл в «Атлантас» (Клайпеда), где стал одним из лидеров атаки. В 2000 году стал автором 9 голов, в 2001 году забил 14 голов (четвёртое место среди бомбардиров), в 2002 году — 12 голов (пятое место), в двух последних сезонах становился лучшим снайпером своего клуба. Вместе с «Атлантасом» стал бронзовым (2000) и двукратным серебряным (2001, 2002) призёром чемпионата Литвы, обладателем Кубка страны (2001). В 2003 году перешёл в «Каунас», с которым в том же сезоне завоевал чемпионский титул. В 2004 году вернулся в «Атлантас» и снова стал бронзовым призёром. В составе «Атлантаса» и «Каунаса» регулярно играл в еврокубках (всего не менее 13 матчей и 2 гола с учётом Кубка Интертото).

В первой половине 2005 года играл в чемпионате Эстонии за таллинскую «Левадию», стал обладателем Кубка Эстонии. В августе 2005 года был на просмотре в греческом клубе «Панахаики». Вернувшись на родину, выступал в А-Лиге за «Жальгирис» (Вильнюс), снова за «Атлантас» и за «Шилуте», а в первой половине 2007 года играл в чемпионате Латвии за «Ригу». В 2008 году стал лучшим бомбардиром первой лиги Литвы, забив 19 голов за «Глестум» (Клайпеда) и «Бангу» (Гаргждай). По окончании сезона 2008 года прекратил выступления на высоком уровне, затем играл за команды низших лиг.

Всего в высшей лиге Литвы сыграл 189 матчей и забил 55 голов.

Вызывался в молодёжную сборную Литвы, сыграл один матч в отборочном турнире молодёжного чемпионата Европы.

По состоянию на 2021 год работал детским тренером в датском клубе «Бангсбо Фрейя».

Достижения 
 Чемпион Литвы: 2003
 Серебряный призёр чемпионата Литвы: 2001, 2002
 Бронзовый призёр чемпионата Литвы: 2000, 2004
 Обладатель Кубка Литвы: 2000/01
 Финалист Кубка Литвы: 2004
 Обладатель Кубка Эстонии: 2004/05

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте footballfacts.ru
 
 Профиль на сайте futbolas.lietuvai.lt
 Профиль на сайте futbolinis.lt

Футболисты Литвы
Игроки ФК «Кауно Егеряй»
Игроки ФК «Атлантас»
Игроки ФК «Шилуте»
Игроки ФК «Каунас»
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК «ФКИ Левадия U21»
Игроки ФК «Жальгирис»
Игроки ФК «Рига» (1999)
Игроки ФК «Клайпеда»
Игроки ФК «Банга»